Шукра может означать:
 Шукра — город в Йемене.
 Шукра — индуистский мудрец, сын Бхригу.
 Шукра — месяц в индийском календаре.